Raissa Borissova est une gymnaste artistique soviétique.

Carrière 
Raissa Borissova est médaillée d'or par équipes aux Championnats du monde de gymnastique artistique 1958 à Moscou.

Notes et références 

Gymnaste artistique féminine soviétique
Championne du monde de gymnastique artistique